Рика́рду Андра́де Куаре́жма Берна́рду (; 26 сентября 1983, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник, бывший игрок сборной Португалии. На клубном уровне выступал за португальские «Спортинг», «Порту» и «Виторию», испанскую «Барселону», итальянский «Интернационале», английский «Челси», турецкие «Бешикташ» и «Касымпашу», а также за эмиратский «Аль-Ахли».

Куарежма — чемпион Португалии и Италии, обладатель национальных кубков Португалии, Италии, Англии и Турции, победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Межконтинентального кубка. Куарежма является одним из самых техничных игроков 2000-х годов и одним из наиболее популярных исполнителей футбольных трюков, в том числе таких фирменных финтов, как рабона и тривела.

Несмотря на завоёванные командные трофеи, в Италии и Англии Куарежма выступал крайне неудачно — забив за «Интернационале» лишь 1 гол в 32 матчах, в 2008 году он стал обладателем антинаграды «Золотая урна» как худший футболист чемпионата Италии, а в 2009 году занял второе место. После этого из-за своей неубедительной игры Куарежма был отдан в аренду в английский «Челси», где и вовсе стал игроком глубокого запаса, сыграв лишь в 5 матчах без единого забитого мяча.

Клубная карьера

«Спортинг» 
Карьеру начал в 2001 году в молодёжной академии «Спортинга». В сезоне 2000/01 дебютировал в команде Б, сыграв 15 матчей. В следующем сезоне был переведён в основную команду и сыграл 28 матчей, забил 3 гола, став одним из ключевых игроков команды. Дебют Куарежмы в лиге пришёлся на матч против «Порту». В сезоне 2002/03 результаты «Спортинга» не впечатляли болельщиков, которые тут же обвинили в этом тренера Ласло Болони, не выпускавшего на поле одновременно Куарежму и Криштиану Роналду.

«Барселона» 
В 2003 году Куарежма был продан в «Барселону» за 6 млн евро. Дебютировал в составе каталонцев в товарищеском матче против «Милана», тут же забив свой первый гол за клуб. В том сезоне сыграл 10 матчей в основном составе и 11 раз выходил на замену, но забил всего лишь 1 гол. Выступал под номером 20. В заключительные недели сезона получил травму и вынужден был пропустить чемпионат Европы. Летом 2004 года Куарежма объявил, что отказывается играть в «Барселоне», пока командой руководит Франк Райкаард, чем привлёк к себе большой интерес со стороны европейских клубов. В результате покинул «Барселону», которая получила Деку из «Порту», а в обмен отдала Куарежму и 15 млн евро.

«Порту» 
Карьеру в «Порту» начал с гола в Суперкубке УЕФА и победного мяча в ворота «Бенфики» в матче на Суперкубок Португалии. За сезон сыграл 32 матча и забил 5 голов. Внёс свой вклад в победу над колумбийским «Онсе Кальдас» в Межконтинентальном кубке со счётом 8:7 по пенальти. Яркая, взбалмошная и вместе с тем «умная» игра в исполнении Куарежмы в сочетании со скандальным поведением за пределами поля сделали его основным действующим лицом португальского чемпионата, его первоочередным ньюсмейкером и главным достоянием. Несмотря на высокий уровень футбольного мастерства, Куарежма не избегал и критики: главным образом, ему доставалось за индивидуализм, злоупотребление рискованными импровизациями и нежелание отрабатывать в обороне. Впрочем, сам футболист признавал справедливость данной критики, и полагал, что с опытом придёт к пониманию относительно грамотного совмещения позиции крайнего нападающего с командной игрой. По итогам дебютного для Куарежмы сезона «Порту» стал серебряным призёром чемпионата, отпустив «Бенфику» на расстояние одной победы, зато сам Рикарду был признан лучшим футболистом Португалии. В сезоне 2005/06 Куарежма вновь показывал отличную игру, помог клубу взять реванш у «Бенфики» и стать чемпионом Португалии. Однако тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари не взял его на чемпионат мира 2006.

В декабре 2006 года Куарежма, проводящий очередной прекрасный сезон в стане «драконов» и второй год подряд признаваемый лучшим футболистом Португалии, в интервью uefa.com поделился соображениями относительно своей игры.

Сейчас я чётко осознаю, что футбол — командная игра. Но в то же время партнёры по «Порту» верят в меня, и порой стоит пойти на импровизацию. Жизнь — это риск, и футбол ничем не отличается. Как все атакующие игроки, наиболее комфортно я себя чувствую с мячом, поэтому всегда активно предлагаюсь партнёрам. Но когда у меня возникает выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику. Когда пробуешь сделать нечто подобное (переброске мяча с 35 метров через вышедшего из ворот голкипера) или бьёшь в стойку, это заводит — по крайней мере, меня — и рождает азарт попытаться ещё раз.

Летом 2007 года, после завоевания «Порту» второго чемпионства подряд, в борьбу за Куарежму включились многие топ-клубы Европы: «Челси», «Ливерпуль», «Интернационале», «Бавария», «Атлетико Мадрид» и «Реал Мадрид», а также «Олимпик Лион» и «Фиорентина». Слухи о возможном переходе в немецкий клуб Куарежма опроверг, заявив в интервью O Jogo, что «в Германии очень холодно» и поэтому он «определённо не заинтересован играть там». Тогда же он отклонил предложение мадридского «Атлетико», посчитав, что данный клуб не является грандом и недостаточно для него, Куарежмы, силён. Несмотря на большое количество предложений со стороны других клубов, ни одно из них финансово не устроило ни футболиста, ни руководство «Порту». В итоге сезон 2007/08 Куарежма провёл в Португалии, пополнив свою коллекцию титулов ещё одним чемпионством, а также индивидуальной наградой — португальским «Золотым мячом».

«Интер» 

1 сентября 2008 года Куарежма подписал пятилетний контракт с итальянским клубом «Интернационале» сроком до 30 июня 2013 года. В своей новой команде португалец получил 77-й номер. 13 сентября в дебютном матче забил свой первый гол, и, благодаря небольшому рикошету, этот гол получился одним из самых красивых в сезоне. Однако вскоре начались проблемы: Куарежма перестал попадать в стартовый состав и, не смирившись с необходимостью наблюдать за игрой своей команды со скамейки запасных, решил покинуть команду. 8 декабря 2008 года Куарежма был признан главным разочарованием сезона в Италии, став обладателем антинаграды «Золотая урна».

Впоследствии Куарежма сожалел о переходе в миланский клуб: «В жизни жалею только об одном: зря я переходил в „Интер“. Там я стал несчастлив и утратил уверенность. До сих пор не знаю, почему Моуринью мне не доверял. А ведь это он меня звал в клуб. Впрочем, можно сказать, что я был тогда не в лучшей форме. В Милане я провёл два самых ужасных года в своей жизни». Плачевное положение в «Интере» вынудило Куарежму впервые в карьере попытать счастья в аренде.

«Челси» 
2 февраля 2009 года Куарежма присоединился к «Челси» на правах аренды до конца сезона, где ему снова предстояло играть под руководством Луиса Фелипе Сколари, лишь несколькими месяцами ранее покинувшего сборную Португалии. Куарежма выбрал себе 18-й номер; футболка с этой цифрой стала свободной после перехода защитника Уэйна Бриджа в «Манчестер Сити». Английский этап карьеры начался для Куарежмы на позитивной ноте; он давал полные энтузиазма интервью и уверял, что вновь обрёл уверенность в себе, потерянную было за время выступления в «Интере», и добавлял, что счастлив в лондонском клубе. Однако пришедший после увольнения Сколари нидерландский специалист Гус Хиддинк на Куарежму не рассчитывал, и тот отправился в глубокий запас без шансов вернуться в обойму. Проведя за «Челси» всего 5 матчей (из них 4 — в чемпионате), Куарежма летом 2009 года вернулся в Милан.

Летом 2009 года Куарежма вновь был трансферной целью многих клубов, в частности, он едва не перешёл в «Дженоа». Хотя Моуринью и пообещал дать ему ещё один шанс, Куарежма не строил иллюзий относительно возможности заиграть в «Интере», о чём и поведал в интервью Corriere dello Sport: «Не вижу смысла оставаться в „Интере“, если я и дальше буду сидеть в запасе. В этом нет вины Жозе Моуринью. Он великий тренер. Не думаю, что вернусь в Португалию. Хочу играть в чемпионате Италии или Испании. Но главное при выборе нового клуба — игровая практика». Он остался в клубе ещё на один сезон, но, как показало время, лишь для того, чтобы только усугубить своё положение. Новый сезон Куарежма начал с новым же игровым номером, «унаследовав» семёрку от завершившего карьеру соотечественника Луиша Фигу. С приходом в «Интер» Горана Пандева в январе 2010 года стало ясно, что Моуринью больше не рассчитывает на Куарежму. Вскоре он был исключён из заявки «Интера» для участия в плей-офф Лиги чемпионов, что и стало последней каплей. За два неполных года в составе миланцев Куарежма по различным причинам так и не смог приблизиться к своему уровню времён «Порту», проведя в основном составе ничтожное количество игр. Своеобразным напутствием Куарежме можно считать слова Жозе Моуринью, сказанные им ещё в октябре 2008 года: «Рикарду — большой талант, <…> но ему ещё необходимо многому научиться, стать более дисциплинированным, суметь совладать со своими эмоциями, иначе он не только не вернётся на свой прежний уровень, но и вообще не будет играть. Он крайне непостоянен и очень зависим от своего настроения: говоря о Куарежме вчера, сегодня и завтра, мы будем говорить о совершенно разных людях, настолько он необуздан в своей переменчивости».

«Бешикташ» 
13 июня 2010 года после тяжёлых переговоров с миланским клубом Куарежма перешёл в турецкий «Бешикташ»; сумма трансфера составила 6 млн фунтов. Первые голы за новый клуб Рикарду забил в матче Лиги Европы 2010 года против чешской «Виктории». Первый сезон в Турции стал для Куарежмы удачным: во-первых, он стал любимцем болельщиков, принявших любовь португальца к финтам и не упрекавших его в злоупотреблении ими, даже если это расходилось с практическими целями команды, во-вторых, впервые за долгое время он оказался органичной частью отлаженной команды, в-третьих, выиграл трофей — Кубок Турции и, что важно в свете последних лет, внёс в эту победу непосредственный вклад. При этом Куарежма всё чаще демонстрировал откровенно наплевательское отношение к партнёрам и соперникам, регулярно нарываясь на потасовки со своими одноклубниками и часто удаляясь с поля за грубые фолы против игроков других команд. Началом падения Куарежмы в профессиональную пропасть следует считать ссору по пустяковому поводу с ветераном «Бешикташа» Нихатом Кахведжи, случившуюся во время матча 25 апреля 2011 года. Начиная с сезона 2011/12 Куарежма всё дальше отдаляется от футбола и становится в большей степени персонажем скандальной хроники, умудряясь не терять симпатии и любовь со стороны болельщиков.

В начале марта 2012 года Куарежма был отстранён от работы с командой после инцидента в перерыве матча Лиги Европы с мадридским «Атлетико» (0:3). По сообщению турецких СМИ, португалец, крайне недовольный своей заменой на Исмаила Кёйбаши, набросился на главного тренера Карлоса Карвалала и закидал его бутылками из-под воды. Пресса приводит слова Куарежмы, обращённые к тренеру: «Ты здесь благодаря мне. Ты не смеешь убирать меня с поля, потому что ты ничто». Вскоре Куарежма принёс извинения за свои высказывания, в результате чего конфликт был исчерпан, и португалец вернулся к играм за клуб. Вскоре руководство «Бешикташа» отправило Карвалала в отставку, следом, практически сразу же после назначения главным тренером Тайфура Хавутчу, разразился ещё один скандал с участием трёх португальских футболистов стамбульского клуба, которые также, как и ранее Куарежма, были отстранены от работы с командой.

28 июля стало известно, что Куарежма вновь отстранён от тренировок с основной командой, на этот раз из-за намерения клуба, испытывающего финансовые проблемы, расстаться с высокооплачиваемым футболистом и разгрузить тем самым зарплатную ведомость, или же договориться с ним по новому контракту со значительным понижением зарплаты; «Я всегда делал всё возможное для команды, но я не понимаю отношение руководства. Это позор. Клуб не обеспечивает меня экипировкой для тренировок. Иногда я должен ждать 30 минут, чтобы получить всё необходимое», — рассказывал Куарежма. Согласно данным издания Milliyet, ещё одной причиной очередного конфликта между клубом и футболистом являлась причастность Куарежмы к возникновению в команде нездоровой обстановки из-за долгов по заработной плате за сезон 2011/12; в заявку «Бешикташа» на сезон 2012/13 португалец включён не был. Ранее, 17 августа, третий за три месяца главный тренер «Бешикташа» Самет Айбаба заявил о том, что не рассчитывает на Куарежму в предстоящем сезоне и не верит, что португалец вообще способен когда-либо помочь команде. Летом и в начале осени 2012 года неугасающая популярность Куарежмы дала о себе знать: его по-прежнему хотели видеть в своих рядах серьёзные клубы — сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Ливерпуля», лиссабонского «Спортинга», испанских «Атлетико», «Севильи» и «Малаги», а также московского «Спартака». Помимо всего прочего, последовали и варианты с продолжением карьеры в клубах ОАЭ и Катара. Однако футболист отказался от всех предложений и предпочёл побороться за возвращение в состав «Бешикташа». В сентябре издание Kartal Bakışı несколько раскрыло причины отказа Куарежмы от некоторых переходов: так, в Россию он отказался ехать по той же причине, по которой когда-то побрезговал Германией, — из-за слишком холодного климата, а выгодные варианты из Ближнего Востока отверг по причине противоположной — из-за слишком жаркого климата. Для возвращения на футбольное поле в составе «чёрных орлов» Рикарду должен пойти навстречу клубу и согласиться на понижение зарплаты; после публичного изъявления Куарежмой желания продолжить защищать цвета «Бешикташа» начался переговорный процесс по заключению нового контракта.

Однако переговоры зашли в тупик и 8 сентября, оставив в Стамбуле своего агента для улаживания формальных вопросов по поводу грядущего расторжения контракта, Куарежма уехал в Лиссабон. 16 сентября Куарежма отклонил компромиссное предложение клуба по новому контракту, а 19 сентября турецкие СМИ распространили информацию о готовности футболиста завершить карьеру. В дальнейшем относительно будущего Куарежмы поступала противоречивая информация, пока 17 октября Рикарду не дал понять, что его карьера в «Бешикташе» де-факто окончена. По мере того, как игровая карьера Куарежмы, остающегося без игровой практики на протяжении более полугода, приближалась к окончательному краху, он стал фигурантом очередного скандала. В двадцатых числах октября португальская пресса с подачи турецких СМИ «уличила» Куарежму в непристойном поведении во время визита в офис и на тренировочную базу «Бешикташа», в частности, говорилось о том, что футболист, раздосадованный неудачным исходом последнего раунда переговоров, показал гениталии работнице клуба и помочился в непредназначенном для этого месте, но вице-президент «Бешикташа» Тамер Киран опроверг эту информацию, обвинив СМИ в попытке извлечь корыстную выгоду из сложившейся непростой ситуации. Однако другой вице-президент клуба, Ахмет Нур Чеби, подтвердил скандальную информацию и, более того, дополнил её новыми подробностями, заявив во время общения с журналистами, что «Куарежма пописал на одного из работников клуба»; впрочем, и на это Тамеру Кирану нашлось, чем возразить.

20 декабря 2012 года соглашение Куарежмы с «Бешикташем» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, при этом стамбульский клуб обязался выплатить футболисту неустойку в размере 1,48 млн евро.

«Аль-Ахли» 
8 января 2013 года Куарежма подписал контракт по схеме 1,5+1 с дубайским «Аль-Ахли». По словам исполнительного директора клуба Ахмада Халифы, переговоры с футболистом велись в условиях «повышенной секретности», поскольку на Куарежму «претендовали многие другие клубы». Также Халифа заявил, что португалец выбрал «Аль-Ахли», исходя из того, что данный клуб в своём регионе имеет примерно такую же репутацию, какая в мировом масштабе есть у «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», и поэтому рассчитывает на большой успех. Подтверждая озвученную функционером решимость всецело посвятить себя работе на благо «Аль-Ахли», Куарежма перевёз в Дубай свою семью.

Планировалось, что Куарежма дебютирует за «Аль-Ахли» 21 января в матче против действующего чемпиона ОАЭ «Аль-Айна», но, ввиду неполной готовности футболиста, первый выход был отложен на следующий тур. 28 января дебют состоялся — в гостевой игре против «Аль-Джазиры» Куарежма отметился жёлтой карточкой. 10 февраля первый же гол Рикарду за «Аль-Ахли», оказавшийся единственным в противостоянии на выбывание с «Аль-Фуджайрой», вывел дубайский клуб в 1/2 финала Кубка Президента ОАЭ. Ещё двумя голами Куарежма отметился в рамках чемпионата ОАЭ. В апреле футболист часто пропускал матчи своей команды, что привело к возникновению слухов о скором расставании Куарежмы с «Аль-Ахли» и его вероятном переходе в «Галатасарай»; пресс-служба клуба заявляла о травмированности португальца, исполнительный директор от комментариев отказывался. В пользу ухода Куарежмы сразу по окончании сезона 2012/13, согласованного, к тому же, с клубным руководством, говорило и казавшееся неожиданным, состоявшееся как раз в апреле, подписание «Аль-Ахли» атакующего полузащитника Угу Вианы.

28 мая Куарежма принял участие в победном финале Кубка Президента ОАЭ против «Аль-Шабаба» (4:3), а на следующий день «Аль-Ахли» объявил о расторжении контракта с португальцем. Одновременно с Рикарду стан триумфатора Кубка Президента покинули главный тренер Кике Санчес Флорес и защитник Юссеф Мохамад. Оставив дубайский клуб, Куарежма, однако, не торопился оставлять Дубай. В последующие полгода появлялась информация об интересе к футболисту со стороны различных клубов, в частности, российских «Спартака» и «Краснодара», турецких «Трабзонспора» и «Бурсаспора», а также греческого ПАОКа, президент которого, согласно изданию Football Hellas, даже отправлялся за Куарежмой, по-прежнему проживающим в ОАЭ, с контрактом на 1,5 млн евро, и французского «Марселя». 5 декабря Куарежма покинул Дубай и вернулся в Португалию.

Возвращение в «Порту» 
1 января 2014 года Куарежма был официально представлен в качестве игрока «Порту». Его первую тренировку с командой, состоявшуюся в тот же день, посетили более 10 тысяч человек. Дебютировал Куарежма за новый клуб 12 января в матче с «Бенфикой» (0:2), выйдя на замену. 15 января в матче Кубка лиги с «Пенафиелом» забил победный гол, первый после возвращения.

Возвращение в «Бешикташ» 
22 июля 2015 года Рикарду Куарежма перешёл в «Бешикташ». Сумма трансфера составила € 1,2 млн. Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано на два года и предусматривает продление ещё на один сезон. По условию контракта, в первый год Куарежма заработает € 1,768 млн, а во второй — € 1,6 млн. Если в сезоне-2016/17 хавбек проведёт по меньшей мере 30 официальных матчей, то контракт будет продлён ещё на один сезон с заработной платой € 1,768 млн.

Карьера в сборной 

В 2000 году Куарежма помог юношеской сборной Португалии выиграть чемпионат Европы для футболистов не старше 16 лет. В первой сборной Португалии Рикарду дебютировал в июне 2003 года в возрасте 20 лет в товарищеском матче против Боливии. Из-за травмы пропустил чемпионат Европы 2004 года и футбольный турнир Олимпийских игр 2004 года. Не поехал и на чемпионат мира 2006 года в Германии — причиной тому неоднозначное тренерское решение Сколари, посчитавшего Куарежму ненужным ввиду, во-первых, отсутствия оборонительных навыков у футболиста, и, во-вторых, наличия в строю Криштиану Роналду. При этом в 2005 и 2006 годах Куарежма признавался лучшим футболистом сезона в чемпионате Португалии.

24 марта 2007 года он забил свой первый гол за сборную в игре против сборной Бельгии. Принял участие в двух матчах чемпионата Европы 2008 года, отметившись забитым голом в ворота сборной Чехии. С 2009 по конец 2010 года нечасто вызывался в сборную. С 2011 года вновь активно привлекается к играм национальной команды. В отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года Куарежма провёл 4 матча; дважды выходил в стартовом составе вместо травмированного Криштиану Роналду. Был включён в окончательную заявку сборной Португалии на финальный турнир, но на поле ни разу не вышел.

На протяжении двух лет не вызывался в сборную в связи с отсутствием игровой практики в клубах.

13 мая 2014 года Куарежма был назван в числе футболистов, попавших в расширенный список сборной Португалии на чемпионат мира 2014 года, но в окончательную заявку, опубликованную неделей спустя, не вошёл. 11 октября 2014 года забил за сборную впервые за 6 с лишним лет, поразив ворота сборной Франции в товарищеском матче на «Стад де Франс» (1:2).

В мае 2016 года 32-летний Куарежма попал в окончательную заявку национальной сборной для участия в чемпионате Европы 2016 года во Франции. 29 мая, накануне старта чемпионата Европы, забил в товарищеской игре с норвежцами (3:0), а 8 июня, в своей 50-й игре за Португалию, впервые в карьере забил два мяча в одной игре за сборную, поразив ворота эстонцев в Лиссабоне (7:0). 25 июня 2016 года в Лансе в матче 1/8 финала Евро, выйдя на замену в конце основного времени матча, на 117-й минуте забил единственный мяч во встрече со сборной Хорватии, что обеспечило португальцам выход в четвертьфинал. В четвертьфинале против сборной Польши Куарежма забил пятый и решающий пенальти в послематчевой серии, что вывело португальцев в полуфинал. В финальном матче против команды Франции Рикарду вышел на замену вместо травмированного Криштиану Роналду уже в середине первого тайма. Матч закончился победой Португалии со счётом 1:0 в дополнительное время.

В 2017 году был включён в состав сборной на Кубок конфедераций, проходивший в России. 18 июня забил первый мяч сборной на турнире, открыв счёт в игре с Мексикой, которая завершилась вничью (2:2).

В возрасте 34 лет был включён в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2018 года в России. 25 июня 2018 года в Саранске открыл счёт в игре против сборной Ирана. Мяч, забитый ударом внешней стороной стопы правой ноги (тривела) с линии штрафной, был признан одним из самых красивых на турнире. В 1/8 финала португальцы проиграли сборной Уругвая (1:2), Куарежма вышел на замену на 65-й минуте при счёте 1:2, но не смог помочь своей команде избежать поражения. Эта игра стала 80-й и последней для Куарежмы за сборную.

Статистика

Клубная статистика 
По состоянию на 15 мая 2022 года

Достижения

Командные 
«Спортинг»
 Чемпион Португалии: 2001/02
 Обладатель Кубка Португалии: 2001/02
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2002

«Порту»
 Чемпион Португалии (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Португалии: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2004, 2006
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2004

«Интер»
 Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Италии: 2009/10
 Победитель Лиги чемпионов: 2009/10

«Челси»
 Обладатель Кубка Англии: 2008/09

«Бешикташ»
 Чемпион Турции (2): 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Турции: 2010/11

«Аль-Ахли»
 Обладатель Кубка Президента ОАЭ: 2012/13

Сборная Португалии
 Чемпион Европы (до 17 лет): 2000
 Чемпион Европы: 2016

Личные 
 Футболист года в Португалии (2): 2005, 2006
 «Золотой мяч» Португалии: 2007
 Лучший игрок Кубка Турции: 2011
 «Золотая урна»: 2008

Личная жизнь 
10 января 2012 года футболист был ограблен неизвестными злоумышленниками в окрестностях Лиссабона, сумма ущерба оценивается в 80 тысяч евро.

16 ноября 2012 года Куарежма был арестован в Лиссабоне по обвинению в нападении на сотрудника полиции; пострадавший был доставлен в больницу, а футболист отпущен из-под стражи после дачи показаний.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Порту»
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Чемпионы Европы по футболу